Halosauridae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Rugstekelalen
 Notacanthidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam Rugstekelalen